«Манговый поцелуй» () — американская романтическая кинокомедия 2004 года режиссёра Саши Райс.

Сюжет 
Лу и Сассафра переезжают жить в Сан-Франциско. Лу давно влюблена в подругу и, наконец, решается ей открыться. Легкость отношений приводит их к сексуальным экспериментам: они пробуют садомазохизм, полиаморию, ролевые игры. Лу позволяет Сассафра играть в любовь, сохраняя ей преданность. Но происходящее выходит из-под контроля, когда оказывается, что для Сассафра эксперименты действительно были лишь игрой, и она не могла допустить мысль о реальной измене Лу.

Актерский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Романтические кинокомедии США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2004 года